Toto je seznam postav z knih a filmů série Planeta opic řazený (v rámci sérií) podle příjmení.

Původní série (1968–1973)

Caesar 
Caesar je synem mluvících šimpanzů Cornelia a Ziry. V díle Dobytí Planety opic vede vzpouru opic a v díle Bitva o Planetu opic vládne městu opic.

Cornelius 
Cornelius je šimpanz, snoubenec Ziry. Povoláním je historik a archeolog. Obhajuje Taylora, když soud rozhoduje, co s ním provést.

Nova 
Primitivní (neinteligentí) žena, kterou gorily zajmou a Taylor se do ní zamiluje.

George Taylor 

George Taylor je kosmonaut, který přistane na Zemi v budoucnosti a zjistí, že ji ovládly opice.

Zira 
Šimpanzí psycholožka, partnerka Cornelia. Hraje důležitou roli v prvních třech dílech původní série.

Reboot (2011)

Jasnoočka 
Jasnoočka (v originále Bright eyes) byla šimpanzí samice, která jako první vykázala vysokou inteligenci díky přípravku Willa Rodmana.

Planeta opic
Planeta opic